Nuevo Orden puede referirse a:

Política 
Nuevo Orden (en alemán: Neuordnung), denominación del orden político que la Alemania nazi quería imponer en las áreas bajo su dominio.
 Nuevo Orden (NOR), partido político venezolano nacionalista y anticomunista.

Arte 
Nuevo orden, segundo álbum musical de la banda Ian.
Nuevo orden (2020), película mexicano-francesa de Michel Franco.

Véase también 
'''Nuevo Orden Mundial (desambiguación)